Marmerpaleis (Potsdam)
 Marmerpaleis (Sint-Petersburg)